Futbolnyj klub Karpaty Lvov (ukrajinsky: Футбольний клуб «Карпати» Львів) je ukrajinský fotbalový klub, sídlící ve městě Lvov. Vystupuje v nejvyšší soutěži Premjer-liha.

Své domácí zápasy odehrává klub na stadionu Arena Lviv s kapacitou 34 915 diváků.

Historie 
Klub byl založen 18. ledna 1963. V roce 1962 tým lvovské továrny «Silmaš» zvítězil v soutěžích Mistrovství a Poháru lvovského okresu, a zajistil si postup do třídy «B». V roce 1963 Fotbalový svaz Sovětského svazu změnil systém tříd a soutěži: vznikla druhá skupina třídy «A» (stupeň mezi třídou «B» a první ligou), ve které mohl hrát jeden tým ze Lvova.

Do nově založeného klubu Karpaty Lvov, krom hráčů ze Silmaše, byly povolání i hráči z klubu SKA Lvov a ostatních menších městských klubů. V roce 1981 byl klub sloučen do SKA Lvov, znovu se klub osamostatnil až v roce 1989. V roce 2001 se klub sloučil s druholigovým FK Lviv.

Získané trofeje 
 Sovětský fotbalový pohár ( 1x )
 1969

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Karpaty-2 Lvov 
Karpaty-2 Lvov byl rezervní tým lvovského Karpatu. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 2001/02, kdy se v Perša liha (2. nejvyšší soutěž) umístil na 12. místě. Rezervní tým zaniká v roce 2010.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2001/02: Po sloučení s FK Lviv připadla druholigová licence s celým mužstvem karpatské rezervě. Místo karpatské rezervy ve třetí nejvyšší soutěže připadlo nově založenému druhému rezervnímu týmu karpatského Lvovu.

Karpaty-3 Lvov 
Karpaty-3 Lvov, později též nazýván jako Halyčyna Lvov, byl druhý rezervní tým lvovského Karpatu. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 2001/02, kdy se v Druha liha (3. nejvyšší soutěž) umístil na 9. místě.

Druhé rezervní mužstvo bylo založeno v roce 2001, když nahradilo ve třetí nejvyšší soutěži první rezervní tým, který po sloučení s FK Lviv postoupil do druhé ligy. V roce 2003 se rezervní mužstvo sloučilo s Halyčynou Drohobyč, díky čemuž se osamostatnilo od karpatského Lvovu. Mužstvo pak do sezóny 2003/04 vstupovalo pod názvem Halyčyna Lvov. Samostatná historie měla ovšem krátkého trvání, mužstvo zaniká v roce 2004.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální web klubu   
 Ultras Karpaty Lvov 
 FCKarpaty.com.ua 
 Informace na webu UkrSoccerHistory   
 Statistika klubu na klisf.info 
 Informace na wildball.ru 

Fotbalové kluby založené v roce 1963
Sport ve Lvově
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2021
Zaniklé ukrajinské fotbalové kluby